Gurley kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Gurley (Alabama)
Gurley (Nebraska)